Solenopsis steht für:

 Solenopsis (Pflanzen), die Gattung Solenopsis  aus der Familie der Glockenblumengewächse
 Solenopsis (Ameisen), die Gattung Feuerameisen (Solenopsis Westwood, 1846) aus der Familie der Ameisen